Kläui ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Kläui (1906–1992), Schweizer Historiker und Frontist
 Henry Kläui (1880–1962), Schweizer Maler
 Paul Kläui (1908–1964), Schweizer Historiker
 Wolfgang Kläui (1945–2022), Schweizer Chemiker und Professor für Anorganische Chemie